|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel Japan Women's Open) van 2014 vond plaats van 6 tot en met 12 oktober 2014 in de Japanse stad Osaka. Het was de 40e editie van het Japan Open-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de open lucht.

Enkelspel 
Titelverdedigster Samantha Stosur uit Australië was als eerste geplaatst. Zij bereikte de finale zonder ook maar één set te verliezen. Zij slaagde erin haar titel te prolongeren door in de eind­strijd te zegevieren over de als vijfde geplaatste Kazachse Zarina Diyas. Ook hier had Stosur aan twee sets voldoende, met een tiebreak in de eerste set. Zij wist voor de derde keer het toernooi van Osaka op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste sinds haar vorige WTA-zege in Osaka.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kristina Mladenovic en Flavia Pennetta was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Mladenovic speelde samen met Klaudia Jans – dit team was als tweede geplaatst, maar sneuvelde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winna­ressen.

Het ongeplaatste duo Shuko Aoyama en Renata Voráčová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Lara Arruabarrena en Tatjana Maria in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Aoyama had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Voráčová acht.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Japan 2014
Japan